Les Désemparés est le titre de plusieurs œuvres :

 Les Désemparés (The Reckless Moment), film américain de Max Ophüls sorti en 1949 ;
 Les Désemparés (sous-titré 53 portraits d'écrivains), livre de Patrice Delbourg publié en 1996 ;
 Les Désemparés, titre provisoire de Crache cœur, film franco-polonais de Julia Kowalski sorti en 2015.